Топоним

 Шелаболиха — село в Алтайском крае
 Шелаболиха — река в Алтайском крае